Корреляция:
 Корреляция — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин.
 Корреляция (селекция) — взаимосвязь признаков (может быть положительной или отрицательной). Обусловлена сцеплением генов или плейотропией.

Примечания